Кастроп-Рауксель () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Мюнстер. Входит в состав района Реклингхаузен. Население составляет 75 408 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 51,66 км². Официальный код — 05 5 62 004.

Город подразделяется на 14 городских районов.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
  Официальная страница 

Города Северного Рейна-Вестфалии
Бывшие внерайонные города Германии
Бывшие внерайонные города Северного Рейна-Вестфалии